Флаг муниципального образования «Никола́евское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён  и 10 июня 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6258.

Описание 
«Флаг Николаевского сельского поселения представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, в скошенном слева лазоревом и пурпурном поле серебряная левая перевязь, сопровождаемая в лазури — золотым церковным куполом, в пурпуре — золотой подковой шипами вниз».

Обоснование символики 
Флаг Николаевского сельского поселения языком символов и аллегорий отражает исторические, экономические и природные особенности района.

Белая диагональная полоса символизирует реку Миус, на которой расположено село Николаевка.

Маковка церкви на синем поле означает то, что село Николаевка — один из старейших центров православия — расположено на нижнем течении реки Миус и само название села связано со Свято-Никольской церковью.

Золотая подкова на пурпурном поле символизирует особенности возникновения села, которое было основано запорожскими казаками, а также то, что, в отличие от населения большинства других сёл Миусского округа, жители Николаевки считались государственными крестьянами и никогда не знали крепостной зависимости.

Золото, пурпур, подкова — цвета Империи, цвета и символы запорожских казаков.

Примечания